Super Paper Mario — ролевая игра (RPG) 2007 года, разработанная компанией Intelligent Systems и изданная Nintendo для Wii. Это третья часть серии Paper Mario и первая игра про Марио, выпущенная для Wii. Игра следует за Марио, Пич, Боузером и Луиджи, которые пытаются собрать Чистые Сердца и помешать графу Блеку и его приспешникам уничтожить вселенную.

В то время как предыдущие игры Paper Mario были пошаговыми, в Super Paper Mario есть элементы ролевых игр и платформеров с боковой прокруткой; некоторые критики описали его как гибрид двух жанров. Главной особенностью игры является способность Марио переключаться между двухмерной и трёхмерной перспективами. Большая часть игры проходит в 2D-перспективе, а 3D-перспектива используется для решения головоломок и доступа к ранее недоступным областям. Пич, Боузер и Луиджи также обладают уникальными способностями, а дополнительные способности можно получить, приобретя персонажей-партнёров, известных как Пикслы.

Super Paper Mario получила в целом положительные отзывы и стала одной из самых популярных игр года для Wii. Критики высоко оценили игровой процесс, механику переключения измерений, художественный стиль, оригинальность и сюжет, хотя большое количество текста вызвало некоторую критику. Он был номинирован и получил несколько наград, в том числе награду за выдающуюся ролевую игру на 12-й церемонии вручения наград Satellite Awards; критики с тех пор считают ее одной из лучших игр для Wii. По состоянию на 2014 год было продано более 4,23 миллиона копий, что сделало её самой продаваемой игрой из серии Paper Mario и одной из самых продаваемых игр для Wii. В 2016 году игра была переиздана в интернет-магазине Wii U. Четвёртая игра в серии, Paper Mario: Sticker Star, вышла в 2012 году.

Геймплей 

Super Paper Mario — платформер с элементами ролевой игры, отличающийся от предыдущих игр серии. Как и его предшественники, графика состоит из трехмерной среды и двухмерных персонажей, которые выглядят так, как будто они сделаны из бумаги. Игрок управляет Марио и другими персонажами, преодолевая линейные платформы, как и в других играх про Марио. Цель игрока - собрать восемь Чистых Сердец и победить главного антагониста графа Блека. Игрок может разговаривать с неигровыми персонажами (NPC), побеждать врагов или взаимодействовать с окружающей средой. В отличие от предыдущих игр Paper Mario, в которых использовалась пошаговая боевая система за пределами мира, в Super Paper Mario все бои ведутся в реальном времени. Очки опыта начисляются после победы над врагами и позволяют игроку повышать уровень, чтобы повысить свои характеристики. Марио может временно «перелистываться» между измерениями, когда камера поворачивается на 90 градусов, показывая трехмерную перспективу сцены, открывая элементы, скрытые в обычной двухмерной перспективе, и может использоваться для маневрирования вокруг препятствий, непроходимых в двухмерном пространстве.

Восприятие критикой 

Согласно веб-сайту агрегатор обзоров Metacritic, «Super Paper Mario» получил «в целом положительные отзывы» с оценкой 85 из 100 на основе 57 критиков; она занимает шестое место среди игр для Wii, выпущенных в 2007 году.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Super Paper Mario

Компьютерные игры 2007 года
Игры Mario
Игры только для Wii
Компьютерные ролевые игры
Компьютерные игры, разработанные в Японии
Компьютерные игры, разработанные Intelligent Games